Вьеннский международный женский теннисный турнир 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Пуатье, департамент Вьенна, с 22 по 28 октября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Ализе Корне (№ 43 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Моника Пуиг выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Елена Веснина уступила 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Каталина Кастаньо выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.
 Мервана Югич-Салкич выигрывает 4й титул в сезоне и 41й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Вьеннский международный женский теннисный турнир
 Цикл женских турниров ITF 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Октябрь 2012 года
2012